Терми
 Електронні терми атомів
 Нижні Терми